Гривенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Коми 
 Гривенское сельское поселение — входит в Койгородский район

Краснодарский край 
 Гривенское сельское поселение — входит в Калининский район

Челябинская область
 Гривенское сельское поселение — входит в Нязепетровский район